Крам может означать:
 Крам () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 КРАМ — кинотеатр рабочей молодёжи на Садовой ул. в Ленинграде, впоследствии переименованный в кинотеатр «Молодёжный».
 Крам, Джордж (1929—2022) — американский композитор, представитель авангарда, приверженец «технического расширения» возможностей музыки.
 Крам, Джордж (1822—1914) — изобретатель чипсов.
 Крам, Доналд Джеймс (1919—2001) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1987 года.
 Виктор Крам — персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 Крам — во Властелине колец выпечка, изготавлеваемая гномами.

См. также 
 Крамм
 Крамер